Савровский сельский совет () — входит в состав
Пятихатского района 
Днепропетровской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Савро.

Населённые пункты совета 
 
 с. Савро 
 с. Балковое 
 с. Вольное 
 с. Галина Лозоватка 
 с. Демурино-Варваровка 
 с. Каменное 
 с. Новоивановка 
 с. Червоная Поляна 
 с. Чигриновка

Ликвидированные населённые пункты совета 
 с. Тихое

Примечания